International Young Physicists’ Tournament () — командное соревнование учеников старших классов в умении решать сложные научные задачи, представлять решения этих задач и защищать свои решения в научных дискуссиях, которые называются «физбоями».

Каждая участвующая страна отправляет на IYPT одну команду, состоящую из пяти учеников старших классов под руководством двух тренеров. Во многих странах (в частности, в России, на Украине и в Белоруссии) проводятся национальные турниры юных физиков. Во многих странах существуют также образовательные центры, обычно при университетах, которые готовят и отбирают команды. Например, в Австрии существует официально зарегистрированная ассоциация, которая проводит Austrian Young Physicists' Tournament.

Задания и подготовка к турниру 
Международный Организационный Комитет (IOC) отбирает 17 задач и публикует их за год до Турнира. Эти задачи охватывают разные области физики, а часто являются междисциплинарными. Задачи Турнира формулируются в открытой форме и допускают различные подходы к решению. Цель таких задач — поставить участника в те же условия, в которых находится настоящий физик-исследователь.

На этапе подготовки участники проводят необходимые эксперименты, разбираются с теорией, возможно, консультируются у экспертов, и т. д. Важную роль здесь играют умение организовать своё время и навыки работы в команде. Итог подготовки — это структурированные доклады, которые выносятся на сам Турнир.

Ход турнира и структура физического боя 
В ходе Турнира проводится ряд дискуссионных встреч, которые называются «физическими боями» или «физбоями». Первые пять боев — отборочные, и в них участвуют все команды. Три команды, набравшие в результате отборочных боёв лучшие баллы, проходят в финальный бой, в котором и определяется победитель турнира.

В ходе боя каждая из команд поочередно выступает в одной из трёх или четырёх ролей: докладчика, оппонента, рецензента и наблюдателя (в случае четырёхкомандного боя). Оппонент вызывает докладчика на одну из задач, и докладчик принимает вызов либо отказывается от него, после чего вызов повторяется. Докладчик в течение 12 минут излагает своё решение задачи. Решение обсуждается в ходе дискуссии докладчика и оппонента, после оппонент делает своё заключение, касающееся сильных и слабых сторон доклада. Рецензент оценивает выступления докладчика и оппонента, после чего докладчик подводит итог боя в своём заключительном слове.

История

Команды-участницы 

H (host) — это страна-организатор, Obs (Observer) — это страна, которая присутствовала как наблюдатель.

Примечания

Ссылки 
 Самая первая статья о Турнире в журнале «Квант»
 Официальный сайт IYPT
 Архив IYPT
 Всероссийский Турнир юных физиков
 YPT Австрия
 YPT Новая Зеландия
 YPT Сингапур
 YPT Великобритания
 YPT Иран
 YPT Южная Корея
 YPT Бразилия
 YPT Словакия
 YPT Швейцария
 YPT Тайвань
 Andrzej Nadolny. International Young Physicists’ Tournament

Предметные олимпиады
Физическое образование
Young Physicists' Tournament